Михаил Кочетов:
 Кочетов, Михаил Нестерович (в монашестве Михаил; 1860—1944) — предстоятель Русской древлеправославной церкви с титулом «Архиепископ Московский и всея Руси».
 Кочетов, Михаил Сергеевич (1913—1939) — участник боёв на реке Халхин-Гол, Герой Советского Союза.